Ebersdorf, une commune allemande, située en Basse-Saxe ;
 Ebersdorf, une commune autrichienne ;
 Ebersdorf bei Coburg, une commune allemande, située en Bavière.

Voir aussi 
 Saalburg-Ebersdorf, une commune allemande, située en Thuringe.